Gentle Giant:

 Gentle Giant — британская рок-группа.
 Gentle Giant — дебютный альбом британской рок-группы Gentle Giant.